Слаим — село Торбеевского района Республики Мордовия в составе Кажлодского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на юго-запад от районного центра поселка Торбеево.

История
Русское село возникло в XVI веке на землях, пожалованных темниковскому татарскому служилому роду мурз Исламовых. В 1866 году было учтено как казенное село Спасского уезда из 73 дворов.

Население 
Постоянное население составляло 170 человек (русские 80%) в 2002 году, 138 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Торбеевского района